Partit Revolucionari Ucraïnès, partit polític històric d'Ucraïna
 Royal Ulster Constabulary, cos de policia de l'Ulster
 Unitat de Reconeixement Fotogràfic (del nom en anglès Photographic Reconnaissance Unit), unitat de reconeixement aeri de la Royal Air Force britànica
 Punts de Registre d'Usuari, ubicacions per a l'emissió de certificats digitals de l'autoritat de certificació de la Generalitat Valenciana, Istec (anteriorment, l'ACCV).